Het seizoen 1998/1999 van Sparta Rotterdam was het 44ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Sparta begon het seizoen onder leiding van trainer-coach Hans van der Zee. Hij was de opvolger van interim-coach Joop Brand. Van der Zee werd op 7 december 1998 ontslagen, kort na de thuisnederlaag tegen sc Cambuur (1-2). Hij had zijn ontslag zien aankomen, vertelde hij kort na het ontslag. "Het bestuur had twee keuzes. Of versterkingen halen, of de trainer ontslaan. Degradatiekandidaten als RKC en NAC kozen voor de eerste oplossing, Sparta voor de tweede." Sparta stond bij zijn ontslag op 12 
punten uit 17 wedstrijden.

Van der Zee werd op 24 december opgevolgd door Jan Everse. Onder diens leiding eindigde Sparta op de zeventiende en voorlaatste plaats, waardoor de club voor het eerst in haar bestaan was veroordeeld tot de nacompetitie. Daarin wist Sparta het vege lijf te redden in een groep met FC Groningen, SBV Excelsior en Helmond Sport.

De beslissing volgde in de zesde en laatste speelronde, toen op 19 juni 1999 in en tegen Groningen met 3-0 werd gewonnen door twee rake strafschoppen van de voet van aanvoerder Arjan van der Laan en een doelpunt van John den Dunnen op aangeven van Ali El Khattabi.

Het duel stond ook in het teken van het afscheid. Bij FC Groningen vertrokken Raymond Atteveld en Harris Huizingh, naar respectievelijk ADO Den Haag en sc Heerenveen. Bij Sparta zwaaiden vijf spelers af: John Nieuwenburg  (Ajax), Nico Jalink (Dordrecht'90), Dennis Krijgsman (Fortuna Sittard), Darren Ferguson (Wrexham AFC) en Arjan van der Laan (Twente). De laatste kreeg in de slotminuut een publiekswissel en maakte plaats voor Yurtcan Kayis. De aanvoerdersband werd overgenomen door de eveneens vertrekkende Nieuwenburg.

In het bekertoernooi strandde de club uit Rotterdam-West al in de tweede ronde door toedoen van Cambuur Leeuwarden dat op Het Kasteel won na strafschoppen. Topscorer van Sparta in het seizoen 1998-1999 werd aanvaller Erik Tammer met negen doelpunten in 31 competitieduels.

Eredivisie

KNVB-beker

Nacompetitie

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

1999
Sparta Rotterdam